Adam Afzelius ist der Name folgender Personen:

* Adam Afzelius (Botaniker) (1750–1837), schwedischer Botaniker
 Adam Afzelius (Historiker) (1905–1957), dänischer Historiker